

Étymologie et répartition 

À l'origine, les familles portant le nom Acquaviva viennent d'Allemagne, des ducs de Bavière, qui se sont installés à la Marche d'Ancône au X siècle.

Les Acquaviva de Corse sont tous originaires du village de l'Acquale sur la commune de Lozzi. La devise de la famille Acquaviva de Corse est vivus ut lacertus (vif comme le lézard). Cette devise accompagne la salamandre, emblème héraldique des Acquaviva de Corse, apparaissant dans le portail du Palazzu Acquaviva de l'Acquale ().

Les Acquaviva d'Italie appartiennent notamment à la famille Acquaviva d'Aragon, l'une des grandes maisons historiques du Royaume de Naples.

Acquaviva est un patronyme notamment porté en Corse et en Italie.

Patronyme 

 Battista Acquaviva (1984-), cantatrice spécialiste du chant corse.
 Frédéric Acquaviva (1967-), compositeur français.
 Jean Acquaviva (1924-2015), scénariste français de bandes dessinées.
 Jean-Félix Acquaviva (1973-), homme politique français.
 John Acquaviva (1963-), DJ et producteur italo-canadien.
 Raymond Acquaviva (1946-), acteur et metteur en scène français.
 Sabino Acquaviva (1929-2015), sociologue italien contemporain, considéré l'un des spécialistes majeurs des problèmes de l'expérience religieuse.
 Vincenzo Acquaviva (1832-1902), peintre italien.

Famille Acquaviva d'Aragon :
 Andrea Matteo Acquaviva d'Aragon, duc d'Atri, prince de Téramo (1456-1528), protégea les savants et cultiva lui-même les lettres avec succès.
 Belisario Acquaviva d'Aragon, son frère, auteur d'un traité De Venatione et Aucupio (Bâle, 1518).
 Claudio Acquaviva d'Aragon (1543-1615), Supérieur général des Jésuites.
 Giangirolamo II Acquaviva d'Aragon (1600-1665), connu pour avoir fait ériger les fameux trulli dans son comté de Conversano.
 Giulio Antonio Acquaviva d'Aragon (+1491), chef d'armée à Otrante contre les turcs.
 Giulio Acquaviva commanda le premier corps d'armée bourguignon à la bataille de Morat.r
 Acquaviva Ambroise homme politique en corse,grand héros de la résistance. Partit en 1945 sur le sous-marin Casabianca chef des télétransmissions. 
Acquaviva Raphaël (…-1984) grand neurochirurgien originaire de Corscia dans le Niolu. Grand officier de la légion d’honneur

Toponymes

Italie 
 Acquaviva, localité appartenant à la commune de Montepulciano, dans la province de Sienne, en Toscane.
 Acquaviva Picena, commune de la province d'Ascoli Piceno, Marches.
 Acquaviva delle Fonti, commune de la ville métropolitaine de Bari.
 Via Acquaviva, nom d'une rue sur l'île de Capri, et aussi à Teramo
 Via Acquaviva Platani, nom de rue à Syracuse
 le château Acquaviva d'Aragona, à Conversano
 le château Acquaviva à Nardò

Saint-Marin 
 Acquaviva, une des neuf communes (ou castelli) de la République de Saint-Marin.

France 

 rue du Dr Acquaviva à Marseille (13004)

Notes et références